Das Damendoppel der Australian Open 2012 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Gisela Dulko und Flavia Pennetta, die diesmal bereits im Achtelfinale ausschieden.

Turniersiegerinnen wurden Swetlana Kusnezowa und Wera Swonarjowa aus Russland durch einen Finalerfolg über die Italienerinnen Sara Errani und Roberta Vinci.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Preisgeld 
Bei den Australian Open 2012 wurde für das Erreichen der entsprechenden Runden im Doppel das folgende Preisgeld pro Paar ausgelobt.

* Stand Januar 2012, auf 100 gerundet

Weblinks 
 

Damendoppel
2012